Суперлига Дании по футболу 2011/2012 () — двадцать второй сезон чемпионата Дании с момента его основания. Титул защищает «Копенгаген». Лидировавший большую часть турнира «Копенгаген» в последних трёх турах упустил чемпионство. Победу в турнире в первый раз в своей истории одержал клуб «Норшелланн».

Клубы-участники

Итоговая турнирная таблица 

Источник данных: soccerway.com

Результаты матчей

Первый круг

Второй и третий круги

Изменение положения команд по ходу чемпионата

Лидеры чемпионата

Обладатели 2 места по ходу чемпионата

Обладатели 3 места по ходу чемпионата

Бомбардиры 

2011/2012
Дания